Møllen er en dansk film fra 1943. Uforløst melodrama.
Manuskript Hans Severinsen og Arne Weel.
Instruktion: Arne Weel.
Musik: Emil Reesen

Blandt de medvirkende kan nævnes:

Eyvind Johan-Svendsen
Pouel Kern
Vera Gebuhr
Betty Söderberg
Helga Frier
Sigurd Langberg
Ejner Federspiel
Jørn Jeppesen
Buster Larsen
Karen Poulsen
Peter Poulsen

Eksterne henvisninger 
 

Dramafilm fra Danmark
Film fra Danmark (administrationskategori)
Danske film fra 1943